Nordenberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 555 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nordenberg
 Anders  Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld (1696–1763), finlandssvensk militär och ämbetsman
 Bengt Nordenberg (1822–1902), konstnär
 Carl Fredric Nordenberg, adlad Nordenskiöld (1702–1779), finlandssvensk militär och ekonomisk skriftställare
 Henrik Nordenberg (1857–1928), svensk-tysk konstnär
 Magnus Otto Nordenberg (1705–1756), fortifikationsofficer
 Marta Nordenberg (1782–1846), konstnär
 Pontus Nordenberg (född 1995), fotbollsspelare
 Reidar Nordenberg (1923–2009), författare och journalist

Se även
 Nordenbergsskolan, kommunal gymnasieskola i Olofströms kommun

Källor

Svenska efternamn